Флаг муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 22 апреля 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2641.

Флаг муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области», составлен на основании герба городского округа Подольск, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
По рекомендации Геральдического совета при Президенте Российской Федерации был разработан и 22 апреля 2005 года, решением Подольского городского Совета депутатов № 33/11, был утверждён новый флаг города Подольска:

«Флаг города Подольска представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на две части: меньшая, красная, расположенная в верхней части полотнища, занимает 1/5 длины, и большая, синяя, несущая изображение двух накрест положенных золотых кирок».

Законом Московской области от 22 мая 2015 года № 81/2015-ОЗ, городские округа Подольск и Климовск, все муниципальные образования Подольского муниципального района — городское поселение Львовский, сельские поселения Дубровицкое, Лаговское и Стрелковское — были преобразованы, путём их объединения, в городской округ Подольск.

После данного объединения, был разработан новый макет флага с элементами геральдики этих территорий. Однако на заседании геральдической комиссии в утверждении нового макета флага было отказано, так как, в соответствии с требованиями и правилами геральдики, флаг любого муниципального образования должен соответствовать гербу.

Решением Совета депутатов городского округа Подольск от 30 августа 2016 года № 21/3, флаг города Подольска 2005 года был утверждён флагом объединённого городского округа Подольск с исправленным описанием флага (была устранена ошибка в описании пропорции красной полосы):

«Флаг Городского округа Подольск представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на две части: меньшая, красная, расположенная в верхней части полотнища, занимает 1/5 ширины и большая, синяя, несущая изображение двух накрест положенных золотых кирок».

Обоснование символики 
За основу флага городского округа Подольск взяты фигуры герба муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области».

Кирки символизируют промышленную направленность и исторический вид деятельности жителей города.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, силы, справедливости и самостоятельности.

Синий цвет (лазурь) — символ чести, искренности, добродетели.

Красный цвет — символ принадлежности к Московской области и утверждающий торжество труда, мужества, силы жизни.

Первый флаг 
Первый флаг (знамя) города был утверждён 31 мая 1999 года решением Подольского городского Совета депутатов № 28/6 и решением Подольского городского Совета депутатов № 28/7 было утверждено «Положение о флаге города Подольска». За основу флага Подольска был взят флаг РСФСР образца 1954 года.

Описание 
«Флаг (знамя) города Подольска представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3 с двухцветным изображением поля флага (1/10 часть слева синего цвета, 9/10 частей справа тёмно-красного цвета), над 1/6 частью флага внизу и под 1/6 частью сверху по центру — двустороннее изображение герба города Подольска: сверху развёрнутого к древку Святого Георгия Победоносца на коне, поражающего копьём дракона, снизу две золотые перекрещённые кирки».

Обоснование символики 
Изображение флага соответствует мотиву герба города Подольска.

Два золотых, употребляемых каменотёсами инструмента (кирки), в голубом поле олицетворяют исторический промысел города, развитие ремесла, промышленности.

Золотой цвет кирок — символ силы, прочности, богатства, великодушия.

Голубой цвет в геральдике — символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели и чистого неба.

Изображение Святого Георгия Победоносца в серебряном вооружении (латах, шлеме и сапогах) и лазоревом (синем, голубом) плаще, сидящего в пурпурном с золотой бахромой седле на серебряном скачущем коне, поражающего золотым копьём, увенчанным золотым восьмиконечным крестом, золотого крылатого змия (дракона о четырёх лапах) с зелёными крыльями символизирует вхождение города Подольска в состав Московской области.

Объединяющим основную идею флага (знамени) является его тёмно-красный цвет — в геральдике символизирует мужество, геройство, храбрость, самоотверженность и справедливую борьбу, историческую преемственность поколений.

Синяя полоса с левой стороны флага олицетворяет вхождение города в Московскую область, в геральдике синий цвет символизирует единство славянских народов.

Флаг (знамя) создан на основе герба города Подольска, который языком аллегорических символов отражает основные характеристики, присущие городу Подольску.

Отличие символики знамени 
Окантовка поля официального знамени города Подольска изготавливается из бахромы золотистого цвета. Полотнище знамени изготавливается из бархата тёмно-красного и голубого (лазоревого) цветов. Государственные награды, которыми награждён город Подольск, располагаются в левом верхнем углу знамени.

Навершие древка знамени изготавливается из металла золотистого цвета в виде остроконечного ромба, в котором размещается рельефное изображение двуглавого орла — символа Российской государственности.

Примечания 

Флаг
Флаги городов России